«I Wanna Be Your Boyfriend» — песня американской панк-рок-группы Ramones. Написана барабанщиком Томми Рамоном и была выпущена в США в виде сингла в 1976 году. Она стала вторым синглом Ramones после «Blitzkrieg Bop». В своей рецензии Allmusic описал песню как «тонкая сентиментальная насмешка над песнями о любви».

О песне 
«I Wanna Be Your Boyfriend» стала четвёртым треком одноимённого дебютного альбома Ramones. Релиз состоялся в феврале 1976 года. Написана была ещё в 1975 году; существует несколько ранних демозаписей.

В 2001 году «I Wanna Be Your Boyfriend» была перепета Пером Гессле в рамках проекта , трибьют-альбома, посвящённого Джоуи Рамону. В 2002 году этот кавер занял 44 место в шведском чарте. Screeching Weasel также перепели песню для своего кавер-альбома . Ещё свою кавер-версию на эту песню сделал Пит Йорн для сборника We're A Happy Family: A Tribute to the Ramones.

Talking Heads часто исполняли песню на своих ранних концертах.

Список композиций 
 I Wanna Be Your Boyfriend (2:23)
 California Sun / I Dont Wanna Walk Around With You (3:55)

Участники оригинальной записи 
 Джоуи Рамон — 
 Джонни Рамон — ведущая гитара
 Ди Ди Рамон — бас-гитара, бэк-вокал,
 Томми Рамон — ударные, продюсер

Чарт

Примечания

Ссылки 
 

Песни Ramones